Такмичење у класичном кајаку двоседу (К-2) на 1.000 м  на Летњим олимпијским играма 1952. одржано је 28. јула, на стази у заливу Тајвал у Хелсинкију. 

Титулу освојену у 1948. у Лондону нису бранили Ханс Берглунд и  Ленарт Клингстрем из Шведске.

На такмичењу су учествовала 38 такмичара из 19 земаља. Одржане су две вожње: Квалификације и финале.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 19 парова К-2 1.000 били су подељени у три групе, а по 3 првопласирана (КВ) из све три групе такмичиле су се истог дана у финалу.

Финале 
,

Биланс медаља у трци К-2 1.000 м после 3 такмичења на ЛОИ (1936—1952) 

 Екипно

 Појединачно, са најмање 2 медаље

</center>

Референце

Спољашње везе 
1952 Званични извептај. p. 632.

Кајак и кану на Летњим олимпијским играма 1952.